Zhuang steht für:

 Zhuang, ein Volk 
 Zhuang (Sprache), eine Tai-Kadai-Sprache in China

Zhuang ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Liu Zhuang (1932–2011), chinesische Komponistin und Hochschullehrerin
 Zhuang (Chu-König) (7. und 6. Jahrhundert v. Chr.), chinesischer König
 Zhuangzi (~365–290 v. Chr.), chinesischer Philosoph und Dichter
 Zhuang Nu († 2016), chinesischer Musiktexter
 Peter Zhuang Jianjian (* 1931), chinesischer katholischer Bischof 
 Xiaowei Zhuang (* 1972), US-amerikanische Biophysikerin
 Zhuang Yong (* 1972), chinesische Schwimmerin
 Zhuang Zedong (1940–2013), chinesischer Tischtennisspieler

Vorname
 Zhuang Di (* 1981), chinesischer Dartspieler

Siehe auch:
 Chuang